Younger ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Younger (* 1963), britischer Nachrichtendienstler und Leiter des MI6
 Brandee Younger (* 1983), US-amerikanische Jazzmusikerm
 Cole Younger (1844–1916), US-amerikanischer Revolvermann
 Damon Younger (* 1975), isländischer Schauspieler
 George Younger, 1. Viscount Younger of Leckie (1851–1929), britischer Politiker
 George Younger, 4. Viscount Younger of Leckie (1931–2003), schottischer Politiker und Minister der Conservative Party
 J. Arthur Younger (1893–1967), US-amerikanischer Politiker
 James Younger, 5. Viscount Younger of Leckie (* 1955), britischer Politiker (Conservative Party) und Peer
 Johl Younger (* 1978), australischer Snookerspieler
 Kenneth G. Younger (1908–1976), britischer Politiker
 Robert Younger, Baron Blanesburgh (1861–1946), britischer Jurist
 Tommy Younger (1930–1984), schottischer Fußballtorhüter
 William Anthony Younger (1917–1962), schottischer Schriftsteller, bekannt unter dem Pseudonym William Mole

Younger ist der Ringname von:
 Drake Younger (eigentlich Drake Wuertz; * 1984), US-amerikanischer Wrestler

Younger steht für:

 Younger (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2015–2021)